Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Кувейта (западная Азия).

Из 35 указанных в таблице видов, 1 вымерший, 1 находится под угрозой, 5 являются уязвимыми, 5 находятся в состоянии близком к уязвимому.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Кувейт